El crimen del padre Amaro puede referirse a: 

 El crimen del padre Amaro, novela publicada en 1875 por el escritor portugués Eça de Queirós.

 El crimen del padre Amaro, película mexicana de 2002 dirigida por Carlos Carrera inspirada en la novela de Eça de Queirós.